Квинта Брансон (, ) — американская писательница, продюсер, актриса и комик. Брансон получила популярность благодаря своему самопродюсерскому сериалу в Instagram "Девушка, которая никогда не была на хорошем свидании". Она продолжала продюсировать и снимать контент для BuzzFeed Video, а также разработала два потоковых сериала с BuzzFeed Motion Pictures.

Она является творцом, исполнительным продюсером, сценаристом и звездой комедийного сериалу ABC Начальная школа Эбботт (2021–наши дни). На 74-й церемонии вручения премии «Эмми» в прайм-тайм она стала первой чернокожей женщиной, которую трижды номинировали в категории комедий, получила номинации за: "Лучший сценарий для комедийного сериала" (которую она выиграла), "Лучший комедийный сериал" (как исполнительный продюсер) и "лучшая исполнительница главной роли в комедийном сериале". Брансон вошла в список 100 самых влиятельных людей 2022 года.

Брансон снималась в сериалах Я — зомби, Single Parents и Чудотворцы.

Молодость и образование 
Брансон родилась и выросла в Западной Филадельфии. Её имя означает «пятая» на испанском языке и означает, что она младшая из пяти детей. Её мать, Норма Джин Брансон, преподавала в детском саду. Она была воспитана Свидетелями Иеговы.

Она описывала себя как «одержимую» комедиями с времён, когда она посещала Charter High School for Architecture & Design, и поддерживала свой интерес, посещая курс импровизации. На втором курсе Брансон училась Университете Темпл и в Second City в Чикаго. Вскоре после этого она бросила обучение, чтобы продолжить карьеру в комедийном кино.

Личная жизнь 
Брансон вышла замуж за менеджера по продажам Кевина Джея Аника в сентябре 2021 года.

Награды 

 2022 — Time 100 самых влиятельных людей
 2022 — резолюция городского совета Филадельфии отмечает Брансон за создание Abbott Elementary
 2022 — The Hollywood Reporters Women in Entertainment Power 100 list

Библиография 

 She Memes Well, Houghton Mifflin Harcourt, дата публикации 15 июня 2021 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Актрисы США XXI века
Сценаристы США XXI века
Продюсеры США
Актрисы телевидения США
Актрисы озвучивания США
Комедиантки США
Сценаристки США
Выпускники Университета Темпл
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл